Шадеган:

 Шадеган — город на юго-западе Ирана, в остане Хузестан.
 Шадеган — один из 20 шахрестанов (областей) иранской провинции Хузестан.